Појам Ракитовец може се односити на:

 Ракитовец (Велика Горица), насељено место насељено место у саставу Града Велика Горица, Република Хрватска
 Ракитовец (Копар), насељено место у општини Копар, Република Словенија
 Ракитовец (Шентјур), насељено место у општини Шентјур, Република Словенија
 Мали Ракитовец, насељено место у општини Камник, Република Словенија
 Велики Ракитовец, насељено место у општини Камник, Република Словенија